Cztery temperamenty (balet)
 Cztery temperamenty Galena